Il Campionato argentino di rugby a 15 2002  è stato dalla selezione di Buenos Aires.

Le 24 squadre iscritte erano divise in tre livelli : "Campeonato", "Ascenso", "Desarrollo".

Torneo "campeonato" 
Si torna al girone unico a 6 squadre.

  Classifica:

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|Buenos Aires||5||4||1||0||159||98||61||9
|- align=center style="background: #ffffff;"
|2||align=left|Rosario||5||4||1||0||130||77||53||9
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|Tucumàn||5||3||0||2||184||114||70||6
|- align=center style="background: #ffffff;"
|4||align=left|Córdoba||5||1||0||4||100||148||-48||2
|- align=center style="background: #ffffff;"
|5||align=left|Cuyo||5||1||0||4||106||157||-51||2
|- align=center style="background: #ffffff;"
|6||align=left|Mar del Plata||5||1||0||4||92||177||-85||2
|}

Campione: Buenos Aires
Retrocede: Mar del Plata

Torneo "Ascenso"

Girone Sur 

  Classifica:

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|San Juan||3||2||0||1||94||59||35||4
|- align=center style="background: #ccffcc;"
|2||align=left|Chubut||3||2||0||1||66||64||2||4
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|Sur||3||1||0||2||40||88||-48||2
|- align=center style="background: #ffdddd;"
|4||align=left|Austral||3||1||0||2||62||51||11||2
|}

Girone "Norte" 

  Classifica

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|Salta||3||2||0||1||77||55||22||4
|- align=center style="background: #ccffcc;"
|2||align=left|Noreste||3||2||0||1||53||58||-5||4
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|Santa Fè||3||1||0||2||67||72||-5||2
|- align=center style="background: #ffdddd;"
|4||align=left|Entre Rios||3||1||0||2||82||94||-12||2
|}

Semifinali

Finale 

  Promossa: Salta
 Retrocedono: Entre Rios e Austral

Torneo "Desarollo	" 

Nuovo nome e nuova formula per il terzo livello del campionato.

Girone "Norte" 

  Classifica

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|Santiago de l'Estero||4||4||0||0||228||59||169||8
|- align=center style="background: #ffffff;"
|2||align=left|Misiones||4||3||0||1||132||74||58||6
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|La Rioja||3||1||0||2||43||111||-68||2
|- align=center style="background: #ffffff;"
|4||align=left|Jujuy||4||1||0||3||91||189||-98||2
|- align=center style="background: #ffffff;"
|5||align=left|Formosa||3||0||0||3||60||121||-61||0
|}

Promossa: Santiago de l'Estero

Girone "Sur" 

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|Alto Valle ||4||3||0||1||109||70||39||6
|- align=center style="background: #ffffff;"
|2||align=left|Tierra del Fuego||4||2||0||2||70||169||-99||4
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|Centro||4||1||0||3||58||119||-61||2
|- align=center style="background: #ffffff;"
|4||align=left|Oeste||4||0||0||4||61||113||-52||0
|- align=center style="background: #ffffff;"
| ||align=left|Buenos Aires B (fuori classifica)||4||4||0||0||212||39||173||8
|}

Promossa: Alto Valle

Collegamenti esterni